La ligne 56 du tramway de Budapest (en hongrois : budapesti 56-os jelzésű villamosvonal) circule entre Hűvösvölgy et Budafok, Városház tér.

Histoire

Tracé et stations

Tracé

Liste des stations

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Tramway de Budapest